Karoli steht für:

 Karoli (Alutaguse), Dorf in Estland
 Name eines Frachtschiffs des Typs Combi Freighter 5500 (1998)
 

Karoli ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Karoli (1906–1996), deutscher Wirtschaftsfunktionär
 Michael Karoli (1948–2001), deutscher Musiker und Komponist

Siehe auch:
 Caroli
 Károly
 Károlyi (Begriffsklärung)